James Peter Quinn (1869-1951), Australisch portretschildre
 James Quinn (atleet) (1906-2004), Amerikaans atleet
 James Quinn (voetballer) (*1974), Noord-Iers voetballer